Nido d'ape – in geometria, particolare tassellazione dello spazio
 Nido d'ape – in scienza dei materiali, parte centrale di un pannello a sandwich
 Nido d'ape – particolare tessuto utilizzato per la creazione di accappatoi e simili